Gänsbrunnen kann stehen für:

 Gänsbrunnen, Ortschaft im Bezirk Thal, Kanton Solothurn
 Sperrstelle Gänsbrunnen, ehemalige militärische Sperrstellung bei Gänsbach, Bezirk Thal, Kanton Solothurn

 Gänsbrunnen, Quelle im oberen Tal des Gammelsbachs bei Beerfelden, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Gänsbrunnen, Quelle des Altbachs (zum Geroldsbach, zur Schwabach, zur Regnitz) bei Großgeschaidt, Markt Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

 Gaensbrunnen, Kunstbrunnen in der Gemeinde Barr, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Gänsebrunnen